Mega Man in Dr. Wily’s Revenge, в Японии известная как  — первая часть серии игр Mega Man для портативной консоли Game Boy. Игра впервые была выпущена 26 июля 1991 года в Японии.

Описание боссов игры 
 Cut Man — основная особенность робота — наличие у него на голове ножниц, которыми он атакует, запуская в игрока. В то время, когда ножницы запущены, он не может производить более никакой атаки и становится уязвим. Бывший лесоруб.
 Elec Man — электрический робот. Имеет рисунок молнии на животе, а также нечто похожее на молнию на голове. Атакует игрока электрическими разрядами очень крупного — больше самого Мегамена. Был предназначен для защиты и стабильности атомных и других электростанции. Поскольку этот робот создан в 21-конец 20 века(означает 20ХХ), Земля упустила возможность предоставить каждые аварии в тех электростанции, где стали легендами именно в гибели.
 Ice Man — ледяной робот. Особенностью внешности является то, что он одет в шубу. Атакует игрока кусками льда. Он был предназначен для дел который нужно не только миру но и для успешной транспортировки вещей имеющий нулевой уровень температуры.
 Fire Man — огненный робот. На голове у робота находится факел. Имеет возможность производить две разные атаки — выстреливает огненным столбом размером с Мегамена, второй способ — Fire Man может создавать под Мегаменом огонь, где бы тот не находился. Бывший утилизатор отходов, который является панацеей от загрязнений Земли, если было бы подтверждено если бы не Уайли.
 Quick Man — робот, имеющий на голове бумеранг. Этот босс также может производить две разные атаки — первая заключается в том, что Quick Man может таранить Мегамена, после этой атаки босс делает два прыжка и на втором прыжке выстреливает тремя бумерангами, которые потом возвращается обратно.
 Bubble Man — робот имеет определённое внешнее сходство с рыбой, на глазах носит подводные очки. Имеет две атаки — выстреливает из своей головы пузырём, вторая атака — сначала плывёт вверх, затем вниз и одновременно выстреливает в Мегамена.
 Flash Man — робот имеет на руке пулемёт. Сначала он определённое время ходит туда-сюда, затем производит вспышку и стреляет из пулемёта в Мегамена. Во время вспышки Мегамен не может определённое время двигаться.
 Heat Man — робот, похожий на ходящую печь, из крышки которой торчит голова. Атакует Мегамена поочередно выстреливаемыми огнями из головы. После попадания в него превращается в движущийся огонь, который направляется в сторону Мегамена. В этот момент он неуязвим. После возвращается в обычное состояние.
 Enker — робот, главным оружием которого является стреляющее копьё. Тактика его такова: сначала он прыгает в противоположный от себя угол (в это время он уязвим для атаки). Все совершённые в него выстрелы скапливаются у него в копье, из которого он затем стреляет такой силой, которая соответствует количеству выстреленного в него.
 Dr.Wily — последний босс игры. Босс разделён на две части: первая часть атакует игрока шарами с шипами, вторая пытается уничтожить Мегамена с помощью железной руки, а также с помощью выстрелов из пушки. Вторая часть Dr.Wily появляется после уничтожения первой.

Предметы 
После победы над первыми четырьмя боссами игрок получает Carry — предмет, который может создавать платформу, способствующую безболезненному прохождению некоторых моментов игры — прыжки на высокие места, переход длинных пропастей с шипами и т. д. После победы над боссом Enker игрок получает оружие Mirror Buster, способное отражать вражеские пули в них самих.

Концовка 
После победы над финальным боссом Dr.Wily последний падает на колени и просить не убивать его. Однако в это время его замок взрывается, а сам он убегает от расправы. После этого идут финальные титры.

Отзывы

Mega Man: Dr. Wily's Revenge получил положительные отзывы.

Примечания 

Компьютерные игры 1991 года
Игры для Game Boy
Игры для Virtual Console
Игры серии Mega Man
Платформеры
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Capcom
Компьютерные игры, изданные Capcom
Сайд-скроллеры